Ферульник () — род многолетних цветковых растений семейства .

Представители рода встречаются в Средиземноморье, Юго-Восточной Европе и от Малой Азии до Ирана и Туркменистана.

Ботаническое описание 
Стебель ветвистый.

Листья многократно перисторассечённые с узкими конечными долями.

Цветки многобрачные, чашечка с пятью незаметными зубцами, лепестки жёлтые, почти округлые, на верхушке внутрь загнутые.

Плод со спинки сжатый, по краю тонкий.

Таксономия 
Род Ферульник входит в семейство  порядка .

Виды 
Согласно The Plant List род включает 46 видов:

Литература

Примечания

Ссылки 
 Ферульник на сайте Плантариум 

Зонтичные
Флора Евразии